Красные казармы — названия нескольких известных зданий:
 Красные казармы — комплекс исторических зданий в Волгограде.
 Красные казармы в Ингербурге (Гатчина).
 Красные казармы — комплекс исторических зданий в Иркутске.
 Красные казармы — комплекс зданий в Москве (два служебных корпуса Екатерининского дворца и здание Лефортовских казарм). 
 Красные казармы — комплекс исторических зданий в Новосибирске.
 Красные казармы — комплекс исторических зданий в Нижнем Новгороде.
 Красные казармы — комплекс исторических зданий в Челябинске.
 Красные казармы — историческое здание в Яранске.